Sancha Kastilská (katalánsky Sança de Castella, 21. září 1154 – 9. listopadu 1208 Sigena) byla aragonská královna a hraběnka provensálská a barcelonská, dcera kastilského krále Alfonse VII. a Richenzy Slezské.

Jako přibližně dvacetiletá se provdala 18. ledna 1174 v Zaragoze za Alfonse Aragonského, svého vrstevníka, syna barcelonského hraběte Ramona Berenguera IV. a aragonské královny Petronily. Z manželství se narodilo zřejmě devět dětí, z nichž se většina dožila dospělosti.

23. dubna 1188 královna založila cisterciácký klášter Sigena, v němž po manželově smrti († 1196) vyhledala ústraní a společnost dcery Dulce. O dvanáct let později v klášterním tichu jako žena středního věku i zemřela. Je zde pohřbena společně se svým synem Petrem a dcerami Eleonorou a Dulce.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Burgundsko-ivrejská dynastie
Kastilské infantky
Aragonské královny
Barcelonské hraběnky
Provensálské hraběnky
Hraběnky z Besalú
Hraběnky z Girony
Hraběnky z Osona
Hraběnky z Roussillonu
Zakladatelé klášterů
Narození v roce 1154
Narození 21. září
Narození v Toledu
Úmrtí v roce 1208
Úmrtí 9. listopadu
Pohřbení v klášteře Sigena
Ženy